Дияла () —  мухафаза Ирака, простирающаяся на северо-восток от Багдада до иранской границы. Административный центр — город Баакуба. Другие крупные города — Эль-Халис, Муктадия, Ханакин, Балад-Руз, Кифри, Бани-Саад, Джалаула. Площадь территории составляет 19 076 км² с населением 1 443 200 на 2011 год.

Большая часть мухафазы находится у реки Дияла, главного притока Тигра. Из-за близости к двум главным источникам воды основой хозяйства региона является сельское хозяйство, прежде всего выращивание фруктов в больших рощах финиковых пальм. Это апельсиновая столица Ближнего Востока.

17 июня 2014 года боевики ИГИЛ захватили два города в провинции Эль-Азым и Эс-Саадия. 27 ноября 2014 года Иракские власти сообщили о полной зачистке провинции от боевиков ИГИЛ

Округа 

 Эль-Халис
 Муктадия
 Баакуба
 Балад-Руз
 Ханакин
 Кифри

Примечания 

Провинции Ирака